Miejscowości w Polsce 
 Plebanowce – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Nowy Dwór 
 Plebanowce – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sokółka

 Miejscowości na Białorusi
 Plebanowce – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie Koniuchy
 Plebanowce – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Piaski
 Plebanowce – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Roś